zaselak u Podorašju, Srebrenik, BiH
 Donji Drapnići, Sokolac, BiH
 Gornji Drapnići, Olovo, BiH